Als Europahalle werden verschiedene Hallen bezeichnet:

Europahalle Castrop-Rauxel, siehe Forum Castrop-Rauxel
Europahalle Karlsruhe
Europahalle Trier
Europahalle Tübingen
Europahalle (Wien)